George F. R. Ellis (1939), cosmòleg i matemàtic sud-africà
 George Ellis (poeta) (1753–1815), poeta anglès
 George Henry Ellis (1875–1898), mariner de la Marina dels Estats Units durant la Guerra hispano-estatunidenca
 George R. Ellis (1937), autor, historiador de l'art i director del Museu d'Art Honolulu
 George Edward Ellis (1814–1894), clergue i historiador unitari
 George Viner Ellis (1812–1900), anatomista britànic
 George Washington Ellis (1875–1919), advocat, escriptor i conferenciant afroamericà
 George Ellis (compositor) (1964), director i compositor australià
 George Ellis (atleta) (1932), atleta anglès